Mérignac kan syfta på:
 Mérignac, Gironde, en stad i sydvästra Frankrike
 Mérignac, Charente, en kommun i Charente i Frankrike
 Mérignac, Charente-Maritime, en kommun i Charente-Maritime i Frankrike